Zille kan syfta på:
 Heinrich Zille, tysk konstnär
 Helen Zille, sydafrikansk politiker